Mariekerke, località del comune di Bornem, Belgio
Mariekerke, ex-municipalità parte della municipalità di Veere, Paesi Bassi